All Things Set Aside — дебютный студийный альбом группы Veil of Maya. Альбом был выпущен 7 ноября 2006 года лейблом Corrosive Records. В настоящее время альбом исключён из тиража и уже не продаётся.

Все композиции на альбоме были написаны и записаны группой Veil of Maya, за исключением последней композиции под названием «The Session», которая звучит в стиле «рэп», написана и записана рэперами Чикаго — Vigor Lynx, Getatem, Mike J, MO и DJ Robert.

Это единственный альбом Veil of Maya, записанный с двумя гитаристами, после их ухода Марк Окубо стал единственным гитаристом в группе. Это также единственный альбом с вокалистом Адамом Клемансом.

Композиции «Entry Level Exit Wounds» и «Sever the Voices» были перезаписаны с новым вокалистом Брэндоном Батлером для второго альбома The Common Man's Collapse.

Список композиций 
 «The Uprising» — 1:33
 «Entry Level Exit Wounds» — 2:53
 «Your World of Lies» — 6:05
 «Mark My Words» — 3:04
 «All Things Set Aside» — 3:05
 «Indefinite Bloodlust» — 3:47
 «Sever the Voices» — 4:52
 «Black Funeral March» — 4:40
 «The Session» — 3:26

Участники записи 
Veil of Maya
 Адам Клеманс — вокал
 Марк Окубо — гитара
 Брайан Руппелль — гитара
 Сэм Эпплбаум — ударные
 Крис Хайлер — бас-гитара

Приглашенные участники
Майкл Адлер — обложка альбома

Примечания 

Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы Veil of Maya